Macquart ist ein französischer Familienname, Träger dieses Namens sind:

 Justin Pierre Marie Macquart (1778–1855), französischer Zoologe
 Édouard Macquart, französischer Fußballnationalspieler
Louis Charles Henri Macquart (1745–1808), französischer Arzt und Chemiker